Horse Islands (archipel), een archipel in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Horse Islands (spookdorp), een spookdorp dat gelegen is op een eiland van die archipel